Елеватор — зерносховище, обладнане пристосуваннями для підіймання, сушіння, зберігання і т. ін. великої кількості зерна
 Елеватор — вантажопіднімальний пристрій для безперервного транспортування вантажу у вертикальній або круто похилій площині; підйомник на гору у вигляді зубчастої дороги.
 Елеватор — сталевий хомут для підхоплювання труб або штанг під час спускання їх у нафтову свердловину.
 Елеватор — хірургічний інструмент, яким видаляють з м'яких тканин роздроблені кістки.
 Елеватор — пристрій (частина торфодобувної устави), по якому переміщується торфова маса.

Література

Посилання